Lamote ist der Familienname oder Namensteil folgender Personen:

 Joan Lamote de Grignon i Bocquet (1872–1949), katalanischer Pianist, Dirigent und Komponist 
 Rénelle Lamote (* 1993), französische Leichtathletin
 Ricard Lamote de Grignon i Ribas (1899–1962), katalanischer Dirigent und Komponist